Hohe Schule steht für:

 Hohe Schule (Reitkunst), Lektionen in der Pferdedressur
 Hohe Schule (Film), deutsch-österreichischer Film von Erich Engel (1934)
 Hohe Schule (Ingolstadt), Profanbau in Ingolstadt
 Hohe Schule (Berg), 538 m, Berg im Östlichen Rhönvorland zwischen Eußenhausen und Völkershausen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Hohe Schule der NSDAP, Projekt einer Eliteuniversität

Bildungseinrichtungen:

 Hohe Schule, andere Bezeichnung für Akademisches Gymnasium
in Deutschland:
 Hohe Schule, Vorgänger der Julius-Maximilians-Universität Würzburg#Erste Gründung 1402
 Hohe Schule Herborn, Hochschule in Herborn, Hessen 
 Hohe Schule Loosdorf, Gymnasium in Loosdorf, Österreich
 Hohe Schule zu Burgsteinfurt, Gymnasium in Steinfurt-Burgsteinfurt, Nordrhein-Westfalen, siehe Gymnasium Arnoldinum (Steinfurt)
 Hohe Schule, anderer Name der Universität Ingolstadt, Bayern
Weitere:
 Hohe Schule (Bern)
 Hohe Schule, Gründungsname der Universität Belgrad

Siehe auch:
 Die Hohe Schule der Kriegskunst bei Geschäftsverhandlungen
 Hochschule
 Höhere Schule